Helen Hill ist der Name folgender Personen:

* Helen Hill (1970–2007), US-amerikanische Filmregisseurin und Künstlerin
 Helen Mary Hill, australische Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin 

Helen Hill steht für:

 Helen Hill (East Pilbara), Berg in East Pilbara, Western Australia 
 Helen Hill (Gascoyne), Berg in Upper Gascoyne, Western Australia 
 Helen Hill Historic District, im Essex County und im Franklin County, New York, Vereinigte Staaten